Mixtape Messiah 2 — мікстейп американського репера Chamillionaire, другий із серії Mixtape Messiah. Має бронзовий статус на DatPiff (за критеріями сайту) з 29 тис. завантажень. Продюсер «Let 'Em Know»: Kane, «Ridin' Overseas»: Akon.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Chamillionaire